Bedini ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Bedini (1806–1864), italienischer Kardinal und Diplomat der katholischen Kirche
 Ignazio Bedini SDB (* 1939), italienischer Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Erzbischof
 Luciano Paolucci Bedini (* 1968), italienischer Geistlicher, Bischof von Gubbio und Città di Castello
 Niccola Bedini (1801–1864), italienischer Geistlicher und Bischof von Terracina, Sezze und Priverno
 Silvio A. Bedini (1917–2007), US-amerikanischer Historiker